Mostapha (Mosto) Bousmina es una físico-química y reóloga que trabaja en nanomateriales y nanotecnología.

Prof. Bousmina es la Presidenta de la Universidad Euromediterránea de Marruecos en Fez, Canciller de la Academia Hassan II de Ciencia y Tecnología-Marruecos y Presidenta de la Red de Academias Africanas de Ciencias (NASAC).

Es miembro en general de la Sociedad de Procesamiento de Polímeros, miembro de la Academia Mundial de Ciencias y de la Academia Africana de Ciencias.

De 2008 a 2011, fue Director General del Instituto de Nanomateriales y Nanotecnología (INANOTECH), Marruecos. Antes de eso, fue profesor y titular de la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Física de Polímeros y Nanomateriales en la Universidad Laval, Quebec-Canadá, vicepresidente de la Sociedad Canadiense de Reología. También actuó como presidente de la Sociedad de Polímeros de Quebec (SQP), Director de SPE (Sección de la Sociedad de Ingenieros Plásticos: Quebec), Presidente del comité de evaluación del NSERC (sección 4 de ingeniería química y metalúrgica). Sus importantes contribuciones son en la física de los sistemas poliméricos multifásicos y los nanomateriales.

Premios 

 Premio Louis-Pasteur, 1993
 Premio del Ministro de Comercio e Industria de Quebec, 1998
 Premio Morand Lambla de la Sociedad de Procesamiento de Polímeros (PPS) "contribución original de un joven investigador (menores de 39 años) al campo del procesamiento de polímeros" en 2000
 Premio Canada Top-Twen, 2002
 NSERC E.W.R. Beca Steacie Memorial, 2004.

Referencias 

Físicos de Canadá